Příjmení Vysloužil nosí tyto osobnosti:

 Antonín Vysloužil (1890–1945) – český římskokatolický kněz a meziválečný starosta Vizovic
 Blanka Vysloužilová (1959–2022) – česká manažerka a úřednice
 Jaroslava Vysloužilová, provd. Wanieková (1936–2021) – česká herečka
 Josef Vysloužil (1829–1899) – český sedlák a politik z Olomoucka, poslanec Moravského zemského sněmu
 Radim Vysloužil (* 1981) – český politik, poslanec PS za VV a LIDEM
 Zdeněk Vysloužil (* 1952) – český a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za HSD-SMS